Высшая лига 2006 () — 86-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Сити» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2006
Ирландия
2006 год в Ирландии